Björn Jónsson, IJslands politicus
 Emil Jónsson, IJslands politicus
 Kristján Jónsson, IJslands politicus

Zie ook 
 Jonson (doorverwijspagina)
 Jonsson (doorverwijspagina)
 Jönsson (doorverwijspagina)

Achternaam